Het ATP-toernooi van Rotterdam 2006 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 2006) werd van 20 tot en met 26 februari 2006 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Radek Štěpánek won het toernooi. Hij versloeg in de finale de Belg Christophe Rochus.

Het toernooi van 2006 trok 101.080 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

* opgave

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2006
Rotterdam